Brandy peut désigner :
 Brandy, un spiritueux ;
 Brandy, le premier album de la chanteuse américaine Brandy Norwood ;
 Brandy, un réseau de résistance fondé en 1942 par Christian Martell ;
 Brandy, plus connue sous le titre Mandy, une chanson de Scott English, rendue célèbre par Barry Manilow ;
 Brandy, une danse et une musique traditionnelle du Québec ;
 Brandy (You're a Fine Girl) (1972), une chanson de Looking Glass.

Voir aussi 
 Brandy Norwood, une chanteuse de pop/RnB et actrice américaine